Grubóvia — олиготипный род цветковых растений в составе семейства . Распространён в Центральной Азии.

Название и история описания 
Род был выделен в 2011 году немецкими ботаниками Хельмутом Фрайтагом и Гудрун Кадерайт из рода  в широком понимании Эндрю Джона Скотта (1978). Они назвали его в честь российского ботаника, исследователя флоры Средней Азии, Валерия Ивановича Грубова (1917—2009).

Описание 
Однолетние травянистые растения. Листья с ясно выраженной средней жилками и заметными периферическими.

Соплодия прямые. Околоцветник при плодах с пятью крыльями или шипами.

Диплоидный набор хромосом — 2n = 18.

Распространены в Центральной Азии — от юго-западной Сибири через Казахстан, Киргизию и Монголию до Таджикистана и юго-восточного и центрального Китая.

Систематика 
Участок кладограммы, предложенной Фрайтагом и Кадерайт:

Виды 
Род включает 6 видов:

Примечания

Литература 
 

Маревые
Флора Азии
Таксоны растений, названные в честь людей